Colonia Paraíso Escondido kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Paraíso Escondido, Nayarit, Compostela, 
 Colonia Paraíso Escondido, Morelos, Yecapixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar